Верняев — фамилия; имеет женскую форму Верняева.
 Верняев, Анатолий Яковлевич (1920—1997) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Верняев, Олег Юрьевич (род. 1993) — украинский гимнаст, олимпийский чемпион, чемпион мира.